Gallipoli steht für:

 Gelibolu, Hafenstadt auf der Halbinsel Gelibolu am Ausgang der Dardanellen, Türkei
 Gallipoli (Apulien), eine italienische Hafenstadt im Golf von Tarent, Italien
 Halbinsel Gelibolu, Halbinsel in der Türkei
 Schlacht von Gallipoli, eine Schlacht im Ersten Weltkrieg
 Gallipoli (Film), ein Film mit Mel Gibson
 Gallipoli Calcio, einen italienischen Fußballverein
 Gallipoli Heights, Gebirge in Antarktika